Bílá voda (deutsch Weißwasser) ist der Name folgender Gewässer in Tschechien:

 Bílá voda, rechter Nebenfluss der Zinna, siehe Bilawoda
 Bílá voda, rechter Nebenfluss der Glatzer Neiße, siehe Kamienica (Nysa Kłodzka)
 Bílá voda, Quellbach der Punkva
 Bílá voda, rechter Nebenfluss zum Pöhlbach
 Bílá voda, rechter Nebenfluss der Bobrava

Bílá Voda steht für:
 Bílá Voda, Gemeinde im Bezirk Jesenik, Tschechien.
 Bílá Voda, Ortsteil von Červená Voda (Tschechien)